Klaipėda oder Klaipeda steht für:

 Klaipėda, Stadt in Litauen
 Bezirk Klaipėda, Stadtbezirk in Litauen
 Stadtgemeinde Klaipėda, Stadtgemeinde in Litauen
 (140628) Klaipeda, Asteroid des Hauptgürtels

Siehe auch:

 Hafen Klaipėda
 Bahnhof Klaipėda
 Flugplatz Klaipėda
 Musiktheater Klaipėda (Opernhaus)
 Dramatheater Klaipėda (Schauspielhaus)
 Kammerorchester Klaipėda
 Camerata Klaipėda